Томер Моше Штайнхауэр (; род. 3 октября 1966) — израильский баскетболист и баскетбольный тренер, центровой, игрок сборной Израиля в 1986—2001 годах. Чемпион Израиля (1996) с клубом «Маккаби» (Тель-Авив), обладатель Кубка Израиля (1993) с клубом «Хапоэль» (Тель-Авив).

Биография 
Томер Штайнхауэр сформировался как игрок в баскетбольном клубе «Маккаби» (Хайфа). В 1984 году выиграл с молодёжным составом клуба чемпионат и Кубок Израиля среди юношеских команд, а в основном составе выступал с 1985 по 1991 год (с перерывом на год в сезоне 1988/1989, проведенный в Южно-Флоридском университете). Уже в 1986 году он провёл две игры за сборную Израиля в финальной части чемпионата мира, набрав 4 очка в двух матчах. В 1991—1994 годах Штайнхауэр играл в составе клуба «Хапоэль» (Тель-Авив), с которым завоевал Кубок Израиля в 1993 году и трижды подряд играл в финале плей-офф чемпионата Израиля, дважды проиграв там тель-авивскому «Маккаби» и один раз «Хапоэлю» из Верхней Галилеи.

Проведя сезон 1994/1995 в Холоне, Штайнхауэр подписал контракт на три года с ведущей командой израильского баскетбола — «Маккаби» (Тель-Авив). Однако он отыграл в Маккаби только один сезон, успев стать чемпионом Израиля и после этого перейдя в «Маккаби» (Раанана). В течение двух следующих лет он продолжал получать зарплату от тель-авивского клуба, по поводу чего шутил, что сбылась его мечта: «Маккаби» платит ему за то, что он играет против этой команды. В свой последний сезон в Раанане Штайнхауэр в очередной раз стал финалистом плей-офф национального первенства, снова уступив там тель-авивскому «Маккаби». Во второй половине 1990-х годов Штайнхауэр был одним из ведущих игроков израильской сборной, особенно успешно выступив на чемпионате Европы 1997 года. Там он за 8 матчей набирал в среднем по 17,1 очка за игру (второй результат в сборной Израиля после Одеда Каташа и пятый среди всех игроков чемпионата) и по 6,4 подбора (четвёртый результат среди всех участников). В общей сложности он провёл в национальной сборной 13 лет. Штайнхауэр считался одним из лучших центровых в истории израильской сборной, борясь на равных с более атлетичными центровыми других команд под кольцом, обладая точным броском со средней дистанции и не пренебрегая трёхочковыми бросками. В то же время он не отличался высокой трудоспособностью и не блистал в обороне.

В начале 2000-х годов роль Штайнхауэра в командах начала снижаться. Он переехал на север страны, где поселился в Кирьят-Тивоне и после 19 сезонов в высшей лиге (14-е место в списке бомбардиров чемпионата Израиля всех времён с 5253 очками) несколько лет выступал за местную команду в третьем и втором дивизионах чемпионата Израиля, в 42 года ещё успев совершить переход в клуб «Хапоэль» (Эмек-Изреэль). На протяжении коротких периодов Штайнхауэр занимал пост помощника главного тренера клуба «Бней Герцлия» и тренера детских команд Кирьят-Тивона. В 2016 году он был назначен помощником главного тренера клуба «Маккаби» (Хайфа) Офера Рахими.

По словам самого Штайнхауэра, он не был заинтересован в переходе в бизнес, так как не расположен к финансовому риску и может позволить себе вести жизнь в Кирьят-Тивоне на деньги, заработанные за игровую карьеру. У него трое детей — два сына и дочь. Некоторое время Штайнхауэр занимался политической деятельностью, представляя в израильском политическом спектре левые позиции, его имя в частности было включено в предвыборный список блока «Мерец» на парламентских выборах 2009 года, но в кнессет он не прошёл.

Статистика выступлений

Сборная Израиля

Европейские кубковые турниры

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика   на сайте «Сафсаль»
 Статистика   на сайте ФИБА Европа (как Tomer Steinhauer)
 Статистика   на сайте ФИБА Европа (как Tomer Moshe Shteinhaur)

Баскетболисты Израиля
Игроки сборной Израиля по баскетболу
Игроки БК «Маккаби» Хайфа
Игроки БК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки БК «Хапоэль» Холон
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Бней Герцлия»
Игроки БК «Ирони» Нагария
Баскетбольные тренеры Израиля
Члены партии «Мерец»